Авателе:

 Авателе — деревня, расположенная в юго-западной части острова Ниуэ.
 Авателе — один из 13 округов Ниуэ (владение Новой Зеландии).